Миша:
Миша — представник роду ссавців з ряду гризунів
Домашня миша
Нокаутна миша

Комп'ютерна миша